IFP steht für:
 Staatsinstitut für Frühpädagogik, eine wissenschaftliche Einrichtung des Freistaats Bayern
 Ian Fleming Publications, Herausgeberverlag der Werke von Ian Fleming
 Inkatha Freedom Party, eine politische Partei in Südafrika
 Institut Français de Pondichéry, ein französisches Forschungsinstitut in Indien
 International Federation of Poker, Dachverband aller nationalen Pokerverbände
 Internet Facsimilé Protocol, siehe T.38
 Institut français du pétrole, ein öffentliches Forschungsinstitut in Frankreich, heute IFP Énergies nouvelles
 Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (dt.: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung), schweizerisches Bundesinventar
 Laughlin/Bullhead International Airport (IATA-Code), Flughafen von Bullhead City, Mohave County, Arizona

ifp steht für:
 Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, die Journalistenschule der katholischen Kirche

IFP